Bala může být:

 místopisné jméno
 Bala (Gwynedd) – město v Gwyneddu ve Walesu
 Bala (Mehedinți) – obec v župě Mehedinți v Rumunsku

 příjmení
 Aliko Bala (* 1997) – nigerijský fotbalista
 Iwan Bala (* 1956) – velšský výtvarník
 Krystian Bala (* 1974) – polský spisovatel a filosof

 jméno
 Bála – biblická postava, služka Ráchel a ženina Jákoba